La elección para gobernador de Illinois de 2022 se llevó a cabo el 8 de noviembre. El gobernador titular demócrata J. B. Pritzker obtuvo la reelección.

Las elecciones primarias se realizaron el 28 de junio de 2022.

Primaria demócrata

Candidatos declarados 

 Beverly Miles, veterana de la Armada y activista.
 J. B. Pritzker, gobernador titular.

Resultados

Primaria republicana

Candidatos declarados 

 Darren Bailey, senador estatal.
 Richard Irvin, alcalde de Aurora.
 Gary Rabine, empresario.
 Paul Schimpf, ex senador estatal.
 Jesse Sullivan.
 Max Solomon.

Resultados

Resultados

Generales

Por condado

Referencias 

Gobernador_2022
Illinois